Команда Чили принимала участие в Летних Олимпийских играх 1960 года в Риме (Италия) в десятый раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали.
Сборная состояла из 9 спортсменов (8 мужчин и 1 женщина), выступавших в 3 видах спорта:
 лёгкая атлетика: Марлен Аренс, Юрис Лайпениекс, Хуан Силва;
 бокс: Хуан Диас в полулёгком весе, Альфредо Корнехо в полусреднем весе, Карлос Лукас Манрикес в среднем весе;
 стрельба: Жилберто Наварро Фернандес и Хуан Энрике Лира Вергара.
На церемонии открытия Игр флаг Чили несла единственная женщина команды — легкоатлетка Марлен Аренс Остертаг.

Самым юным в команде был 20-летний легкоатлет-десятиборец Юрис Лайпениекс, самым старшим — 32-летний стрелок Хуан Энрике Лира Вергара.

Примечания

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 www.sports-reference.com 

Спорт в Чили в 1960 году
Страны на летних Олимпийских играх 1960 года